Ariake (有明) is de naam van verschillende locaties in Japan.
Ariake (Kagoshima), een voormalige gemeente in de prefectuur Kagoshima.
Ariake (Kumamoto), een voormalige gemeente in de prefectuur Kumamoto.
Ariake (Saga), een voormalige gemeente  in de prefectuur Saga.
Ariake (Tokio), een stadsdeel van Kōtō.
De Ariake-zee, een binnenzee die omringd wordt door de prefecturen  Fukuoka, Saga, Nagasaki en Kumamoto.

Ariake kan ook naar het volgende verwijzen:
Ariake (trein), een treindienst van de Kyushu Railway Company, vernoemd naar de Ariake-zee.
Ariake (torpedobootjager)
Ariake (vrachtschip), eigendom van Maersk.
USS Heywood L. Edwards (DD-663), die uitgeleend werd aan Japan en daar de naam Ariake kreeg.
Ariake, een parkour/free running schoen gemaakt door K-Swiss.